Митрополит Пафнутий (, в миру Петр Федосеев, ; ок. 1863 — ) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, митрополит Белокриницкий.

Биография 
Проживал в Белой Кринице.

21 ноября 1926 года поставлен в епископа Браиловского.

8 июня 1928 года возведён в митрополита Белокриницкого.

Правление его отличалось смутами и волнениями в Измаильской епархии из-за её епископа Феогена, под влиянием которого и находился митрополит Пафнутий. Наконец в мае 1936 года состоялся собор, который единогласно утвердил епископа Силуяна (Кравцова) на Измаильской кафедре, а Феогена окончательно удалил на покой. Измаильская и Кишинёвская епархии были канонически присоединены к остальным старообрядческим епархиям в Румынии, о чём и послано соответствующее извещение Московской архиепископии.

В сентябре 1935 года в Буковине происходили манёвры румынской армии под командованием короля Кароля II. Вместе со всей своей свитой и со всем штабом армии он посетил им Белокриницкую митрополию, что было описано со всеми подробностями во всех румынских газетах, обильно снабжённых при этом многочисленными фотографиями, заснятыми в митрополии.

В августе 1937 года митрополию посетил митрополит Буковинский Виссарион (Пую). 

Скончался а в возрасте 76 лет и похоронен в Белокриницком монастыре.

Примечания

Ссылки 
 Краткая история древлеправославной старообрядческой) церкви

Епископы Русской православной старообрядческой церкви в Румынии
Похороненные в Черновицкой области